Segonzac ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Segonzac (Charente) im Département Charente
 Segonzac (Corrèze) im Département Corrèze
 Segonzac (Dordogne) im Département Dordogne

Segonzac ist der Familienname folgender Personen:
 André Dunoyer de Segonzac (1884–1974), französischer Maler
 Benoît Dunoyer de Segonzac (* 1962), französischer Komponist und Bassist
 Jean de Segonzac, US-amerikanischer Regisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Louis Dunoyer de Segonzac (1880–1963), französischer Physiker
 Sylvie de Segonzac, französische Kostümbildnerin